Рудольф IV фон Хахберг-Заузенберг () — маркграф Хахберг-Заузенберга с 1441 года и граф Невшателя с 1447 года.

Биография 
В 1441 году отец Рудольфа отрёкся от престола в пользу Рудольфа и его брата Хуго. Поскольку в то время они оба были несовершеннолетними, их дядя граф Иоганн Фрайбург-Невшательский стал их регентом.

8 сентября 1444 года граф Иоганн передал район Баденвайлера, в том числе замок Баденвайлер, своим племянникам Рудольфу IV и Хуго. Районы Баденвайлер, Рёттельн и Хахберг-Заузенберг образовали почти что целостный регион Маркгрефлерланд, к северу от Базеля и к югу от Фрайбурга. Хуго умер в 1444 году.

Граф Иоганн и его жена Мария Шалонская имели шестерых детей, но все они умерли в детстве. Не имея прямых наследников, в 1447 году граф передал Невшатель, включая замок, Рудольфу. После смерти Иоганна (19 февраля 1458 года) Рудольф унаследовал владения в Свободном графстве Бургундия.

Рудольф IV расширил замки Баденвайлер и Рёттельн. К последнему он добавил нижние ворота во внешнем дворе замка. Между 1479 и 1482 годами он восстановил сгоревшую городскую церковь в Шопфхайме. Также он восстанавливал монастырскую церковь в Вайтенау и церкви Рёттельна и Эгрингена.

В 1451 и 1452 годах Рудольф сопровождал Фридриха III в поездке в Рим для коронации. В 1454 году герцог Филипп Добрый посетил его в замке Рёттельн. В 1458 году он был назначен советником и камергером при дворе герцога Бургундского. Он был значимой фигурой и был известен как маркиз де Рёттельн.

В 1467 году герцог Карл Смелый назначил его губернатором Люксембурга. В 1468 году он выступал посредником в споре между герцогом Сигизмундом Австрийско-Тирольским и Швейцарским союзом.

Рудольф знал, что его положение вассала Германской империи, с одной стороны, и его связь с Бургундией, с другой стороны, может привести его к опасной ситуации. Чтобы сохранить баденские владения в семье, он вел переговоры с маркграфом Карлом Баденским и его сыном Альбрехтом. Незадолго до смерти Рудольфа, внук Карла I (и сын Кристофа I) Филипп I некоторое время жил при дворе Рудольфа. Переговоры не были завершены при жизни Рудольфа, но сын Рудольфа Филипп возобновил переговоры с Кристофом I, и они достигли соглашения в 1490 году.

Семья 
Рудольф был женат на Маргарите Вьеннской. У них было двое детей: сын Филипп и дочь Катерина.

Примечания

Литература 
 August Huber: Über Basels Anteil am Röteler Erbfolgestreit im Jahre 1503, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, vol 4, 1905
 Johann Christian Sachs: Einleitung in die Geschichte der Marggravschaft und des marggrävlichen altfürstlichen Hauses Baden, Frankfurt / Leipzig, 1764, Part 1, pp. 557—574
 Fritz Schülin: Binzen, Beiträge zur Orts-, Landschafts- und Siedlungsgeschichte, Schopfheim, 1967; pp. 523—524 (Genealogy of the House of Hachberg-Sausenberg).
 Fritz Schülin: Rötteln-Haagen, Beiträge zur Orts-, Landschafts- und Siedlungsgeschichte, Lörrach, 1965
 Karl Seith: Die Burg Rötteln im Wandel ihrer Herrengeschlechter, Ein Beitrag zur Geschichte und Baugeschichte der Burg, special issue published by Röttelbund e.V., Haagen, described by Schülin as «in: Markgräflerland, vol 3, issue 1, 1931»
 Hans Jakob Wörner: Das Markgräflerland — Bemerkungen zu seinem geschichtlichen Werdegang, in: Das Markgräflerland, vol 2/1994, Schopfheim, 1994, p. 63

Маркграфы Хахберг-Заузенберга
Графы Нёвшателя
Правители Европы XV века